Бо́денское о́зеро (, МФА: , ; устар. Констанцское озеро, Швабское море) — озеро, находящееся в Предальпах на границе Германии, Швейцарии и Австрии. 

Говоря о Боденском озере, имеют в виду три водоёма: Верхнее озеро (), Нижнее озеро () и Рейн (), который соединяет два этих водоёма. Озеро расположено в древней ледниковой долине на высоте 395 метров и имеет площадь 536 км² при длине 63 километра и глубинах до 251 метра. В своей северо-западной части разветвляется на три обособленных участка. Берега озера холмистые и лишь в юго-восточной части скалистые. У озера находится несколько заповедников. Объём воды — 48 км³.

Через Боденское озеро протекает река Рейн, озеро замерзает только в наиболее суровые зимы. Озеро судоходно, действует паромная переправа. На берегах озера расположены немецкие города Констанц, Фридрихсхафен, Линдау и австрийский город Брегенц, а остров Райхенау объявлен памятником Всемирного наследия.

История названия 

Названия Верхнему и Нижнему озеру были даны ещё во времена Римской империи. Нижнее озеро было названо античными авторами Lacus Acronius, а Верхнему озеру римляне сначала дали имя Lacus Brigantinus, потом Lacus Venetus и наконец Lacus Constantinus.

В средние века появилось название Lacus Bodamicus. Но большинство европейских языков сохранили название Lacus Constantinus (, , , , ). Lacus Bodamicus (Bodensee) прижилось только в немецкоговорящих странах и оттуда оно пришло в нидерландский язык (Bodenmeer), который позже отделился от ниженемецкого и стал самостоятельным языком. Когда и почему название «Bodensee» также распространилось и на Нижнее озеро, и на Рейн, неизвестно.

Название «Bodensee» предположительно происходит от населённого пункта Бодман (Bodman). Это место, расположенное на западном берегу уберлингенского рукава озера (Überlinger See), в средние века было в течение некоторого времени франкским дворцом, алеманнским местом пребывания герцога и монетным двором регионального значения, отчего и могло произойти название озера («Озеро, лежащее в Бодмане» = Bodman-See). Также можно сравнить имена полуострова Боданрюк (Bodanrück), цепи гор между озером Уберлинген и Нижним озером, и историю семьи Бодман.

География

Районирование 

Боденское озеро находится в Предальпах. Длина береговой линии двух озёр составляет 273 км, из них 173 км находятся в Германии, 28 км в Австрии и 72 км в Швейцарии. Площадь Боденского озера составляет 535 км². Оно является, если суммировать Верхнее и Нижнее озёра, третьим по величине после озера Балатон (594 км²) и Женевского озера (582 км²) и вторым по величине озером в Центральной Европе по объёму воды (48 км³) после Женевского озера (89 км³). Водосборная площадь составляет 11 500 км².

Территория Верхнего озера составляет 473 км². Оно простирается между Брегенцом и Бодман-Людвигсхафеном на 63,3 км, максимальная ширина составляет 14 км (между Фридрихсхафеном и Романсхорном) и самое глубокое место между Фишбахом (район города Фридрихсхафен) и Утвильем измеряется в 254 м. Северо-западный пальцевидный рукав Верхнего озера называется озеро Уберлинген (Überlinger See). В общем словоупотреблении озеро Уберлинген рассматривается как самостоятельная часть озера, граница между Верхним озером и озером Уберлинген проходит вдоль линии между вершиной «Hörnle» полуострова Бодарюк (Bodanrück) и Меерсбургом. У трех небольших заливов побережья Форарльберга есть свои собственные имена: перед Брегенцем находится залив Брегенц (нем. die Bregenzer Bucht), перед Хардом и Фуссахом — залив Фуссах (нем. die Fußacher Bucht) и к западу от него так называемое око, усматривающее, откуда приходит буря (нем. Wetterwinkel). К западу от него, уже в Швейцарии, находится залив Роршах (нем. die Rorschacher Bucht). Севернее, на баварской стороне, расположен залив Ройтин (нем. die Reutiner Bucht). Железнодорожная насыпь от суши к острову Линдау (нем. Lindau) и мост через озеро для автомобильного сообщения отделяют от Боденского озера так называемое «Маленькое озеро», которое располагается между районом Аешах и островом. К востоку от Констанца располагается залив Констанцер Трихтер (нем. der Konstanzer Trichter).

Нижнее озеро, Унтерзе, которое отделено от Верхнего озера или от северо-западного рукава озера Уберлинген большим полуостровом Бодарюк, занимает площадь в 63 км². Оно образовано и сильно разделено конечными моренами различных цунгов и средними моренами. У этих частей озера есть собственные имена. К северу от острова Райхенау находится озеро Гнаден (нем. Gnadensee). К западу от острова Райхенау, между полуостровом Хёри (нем. Höri) и полуостровом Меттнау (нем. Mettnau), находится озеро Целлер (нем. Zellersee). Друмлины южной части полуострова Бодарюк продолжаются на этих северных частях озера. Южнее Райхенау, от Готтлибена до Эшенца, простирается Рейн с его отчасти выраженным течением. На большинстве картах имя Рейн (нем. Rheinsee) не представлено.

Происхождение 
Бассейн Боденского озера сформировался в течение последнего ледникового периода благодаря рейнскому леднику, выступающему из альпийской долины. Его можно охарактеризовать как озеро, образованное тающим ледником.

Притоки и истоки

Спор о принадлежности озера 
Боденское озеро — единственная область в Европе, где нет никаких формальных границ, так как нет никакого юридически обязывающего соглашения, определяющего границы между Германией, Австрией и Швейцарией. Поэтому озеро нужно рассмотреть не как общую зону, но как область, которая не принадлежит никакой стране. Эта область не включает берег и 25-метровую прибрежную зону.

Швейцария придерживается позиции, что граница проходит по середине озера, Австрия считает, что ситуация на озере управляется международным правом, а на берегах — национальным законодательством, позиция Германии неоднозначна. Юридические вопросы, имеющие отношение к транспортировке судна и рыбалке, отрегулированы в отдельных соглашениях.

Судоходство 
Пассажирские перевозки по Боденскому озеру осуществляются несколькими пароходствами (немецкими, австрийскими и швейцарскими). Все вместе они известны как «Белый флот Боденского озера» (). Самое старое пассажирское судно Боденского озера — колёсный пароход «SD Hohentwiel» 1913 года постройки.

Фотогалерея

См. также 
 Столкновение над Боденским озером 1 июля 2002 года
 Озёра Швейцарии
 Майнау — «Цветочный остров» на озере
 Клиника Фридрихсхафен

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Веб-камера, транслирующая в режиме реального времени вид на Боденское озеро и расположенный на его берегу город Линдау
 Туристическая организация Боденского озера
 Путеводитель по Боденскому озеру

Бассейн Рейна
Озёра Форарльберга
Озёра Баден-Вюртемберга
Озёра Швейцарии
Озёра кантона Санкт-Галлен
Тургау
Пограничные озёра